Bobrzyński ist der Familienname folgender Personen:

 Jan Bobrzyński (1882–1951), polnischer Journalist und konservativer Aktivist
 Michał Bobrzyński (1849–1935), polnischer Historiker und Politiker